Chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo
 Chiesa di Santa Rita a Castiglione della Pescaia
 Chiesa di Santa Rita a Crotone
 Chiesa di Santa Rita a Legnano
 Chiesa di Santa Rita a Marino
 Chiesa di Santa Rita alle Fontanelle  a Prato
 Chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli a Roma
 Chiesa di Santa Rita da Cascia alle Vergini a Roma
 Chiesa di Santa Rita a Savona
 Chiesa di Santa Rita a Torino
 Chiesa di Santa Rita a Trapani
 Chiesa di Santa Rita a Viareggio